De manière générale, le mot analyseur désigne une personne ou un instrument dont le rôle est d'analyser. En particulier, le mot est employé dans les domaines suivants :
 chimie analytique
 médecine et plus spécifiquement en biologie médicale
 automates d'analyses médicales ou analyseurs de biologie médicale
 optique
 l'analyseur désigne en général le polariseur placé en fin de système optique
 analyseur de front d'onde
 microscope polariseur analyseur
 informatique
 analyse lexicale
 analyseur différentiel numérique
 analyseur syntaxique
 traitement automatique du langage naturel (TALN)
 analyseur syntaxique
 analyseur sémantique
 en électronique, un analyseur de spectre est un instrument de mesure permettant de décomposer un signal dans le domaine fréquentiel

Voir aussi 
 Liste des instruments et équipements scientifiques